Edekon, Edesco, Edecó (III wiek p.n.e.) – jeden z wodzów Iberów
 Edekon, Edeko, Edika, Edicon (V wiek) – jeden z wodzów germańskich Skirów, dowódca w wojsku Hunów Attyli, ojciec Odoakra i Onulfusa